Csehország
 Suchohrdly, település a Znojmói járásban
 Suchohrdly u Miroslavi, település a Znojmói járásban